Le Grand Prix moto de Finlande 2022, qui devait être la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022, a finalement été annulé en raison de travaux d'homologation du circuit et de la situation géopolitique.

Cette édition du Grand Prix moto de Finlande devait se dérouler du  au  sur le  à Iitti.
Elle devait marquer le retour des grands prix moto en Finlande (le dernier ayant eu lieu en 1982) après l'annulation des éditions 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Finlande en 2022
Sport en juillet 2022
Finlande